Бад-Киссинген:

 Бад-Киссинген — город в Германии, районный центр, курорт, расположен в земле Бавария.
 Бад-Киссинген — район в Германии.
 Бад-Киссинген 1980 — международный шахматный турнир проходивший с 2 по 10 февраля 1980 года в Бад-Киссинген.